Franciaország
Saint-Priest, település Ardèche megyében
Saint-Priest, település Creuse megyében
Saint-Priest, település Métropole de Lyon különleges státuszú nagyvárosban